Le lycée Georges-Clemenceau ou lycée Clemenceau peut faire référence à :
 Lycée Georges-Clemenceau (Chantonnay)
 Lycée Georges-Clemenceau (Champagne-sur-Seine)
 Lycée Georges-Clemenceau (Montpellier)
 Lycée Georges-Clemenceau (Nantes)
 Lycée Georges-Clemenceau (Reims)
 Lycée Georges-Clemenceau (Sartène)
 Lycée Georges-Clemenceau (Villemomble)

Lieu nommé d'après Georges Clemenceau